Eryngium embergeri är en flockblommig växtart som beskrevs av fader Sennen. Eryngium embergeri ingår i släktet martornar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Martornar
embergeri